Pellon bzw. Pellón ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Pellon (1900–1975), deutscher Filmarchitekt und Maler
Gina Pellón (1926–2014), kubanische Malerin